So This Is London – cortometraggio del 1921 prodotto dalla Prizma
So This Is London – film del 1930 diretto da John G. Blystone
So This Is London – film del 1939 diretto da Thornton Freeland